Crawfordville  peut faire référence à :
 Crawfordville (Floride)
 Crawfordville (Géorgie)

Voir aussi